Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди (ЛГБТ) в Казахстане могут столкнуться с юридическими проблемами, с которыми не сталкиваются жители, не принадлежащие к ЛГБТ. Гомосексуальные отношения в Казахстане легализованы с конца 1997 года де-факто, с 1998 года де-юре, в том же 1997 году был принят стандартизированный возраст сексуального согласия — 16 лет вне зависимости от сексуальной ориентации. Соблюдение прав и свобод граждан Казахстана, относящихся к ЛГБТ, является актуальной проблемой в современном Казахстане. «Невидимость» и «ущемленность» представителей ЛГБТ в Казахстане воспринимаются как нормальное явление. С этим связаны проявления агрессии, нетерпимости и политические репрессии в отношении ЛГБТ в Казахстане. Конституция страны определяет Казахстан светским государством, однако большинство казахстанцев исповедуют ислам суннитского толка (ханафитского мазхаба) (55,11 %), который оказывает значительное влияние на восприятие обществом членов ЛГБТ-сообщества.

С начала 21-го века поддержка прав ЛГБТ в Казахстане усиливается. После распада Советского Союза и обретения независимости в 1991 году, казахстанское ЛГБТ-сообщество постепенно стало более заметным и политически более организованным, организовав несколько ЛГБТ-мероприятий в Астане, Актобе, Алма-Ате, Караганде, Костанае, Павлодаре и Усть-Каменогорске. Правозащитники отмечают, что в Казахстане идёт наступление на гражданские права ЛГБТ, сокращается пространство для обсуждения гомосексуальности, вводится цензура в СМИ и происходит преследование инакомыслящих. Большинство граждан Казахстана по-прежнему относятся к ЛГБТ нетерпимо и неуважительно. Трансгендерам разрешено подавать заявления об изменении своего юридического пола с 2003 года. С 2022 года ЛГБТ представителям в Казахстане разрешено открыто служить в армии.

Некоммерческие однополые сексуальные связи между взрослыми (с 16 лет) не являются незаконными в Казахстане, если они добровольные. В то же время однополые пары не имеют прав на такую же правовую защиту как разнополые супружеские пары. Регистрации однополых союзов официально запрещены Кодексом «О браке (супружестве) и семье», который определяет брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной. Им запрещено вступать в законный брак и усыновлять детей. В Казахстане нет специального антидискриминационного законодательства, трудового или иного (как, например, на постсоветском пространстве в странах Балтии, Грузии и Украины), которое запрещало бы дискриминацию по признаку сексуальной ориентации во всех сферах. В 2011 году Казахстан был единственной страной в Европе, выступившей против принятия Декларации Организации Объединённых Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В крупных городах Казахстана, в первую очередь в Астане и Алма-Ате работают гей-клубы.

Законодательство в отношении ЛГБТ 
До 1997 года статья 104 «Мужеложство» Уголовного кодекса Казахстана использовалась для преследования мужчин за однополые отношения. Эта статья была унаследована из советского периода. Таким образом, гомосексуальность легальна в Казахстане с 1997 года.

С 2003 года в Казахстане официально разрешены операции по коррекции пола.

С 26 декабря 2011 года в Казахстане, согласно новому кодексу «О браке и семье», законодательно запрещено заключение брака между лицами одного пола. Гомосексуальные пары не могут воспользоваться суррогатным материнством, поскольку это доступно только супружеским парам, состоящим в браке, при заключении договора суррогатного материнства, а именно «нотариально удостоверенного письменного соглашения между лицами, состоящими в браке (супружестве) и желающими иметь ребёнка, и женщиной, давшей своё согласие на вынашивание и рождение ребёнка» (п.п. 35, п. 1, ст. 1, Кодекс о браке и семье).

Согласно Приложению 10 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере семьи и детей» от 13 апреля 2015 года № 198 в числе прочих ограничений для усыновления детей указывается запрет для:
— «лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации»;
— лиц мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве).

Запрет на службу в органах внутренних дел. Согласно требованиям, предъявляемым к соответствию состояния здоровья лиц для службы в органах внутренних дел, человек не может служить в органах внутренних дел в случае «расстройства личности (F60-F69)», в частности, согласно третьему подпункту (стойкая компенсация личностных реакций) относятся: «признаки расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, сексуальной ориентации…».

Пункт 2, статьи 14, Конституции Республики Казахстан: «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

Трудовой Кодекс РК не включает напрямую в запрете на дискриминацию понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», но статья о запрете дискриминации с фере труда содержит открытый список причин («по иным обстоятельствам»), что позволяет говорить, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность тоже входит в этот список.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Законопроект разрабатывался с 2012 года. В феврале 2015 года Верхняя палата (Сенат) парламента Казахстана одобрила законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К такой информации, среди прочего, законопроект относит информацию, «пропагандирующую нетрадиционную сексуальную ориентацию». Сразу же после одобрения законопроект был отправлен на подпись Президенту.

15 мая 2015 года в иностранных СМИ было растиражировано заявление 27 действующих и бывших спортсменов. Они раскритиковали планируемый запрет «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в Казахстане» как несоответствующий олимпийскому движению, призвав Международный Олимпийский комитет отказаться от проведения Олимпийских игр-2022 в Казахстане, на которые претендовала страна. Организация «Freedom House» базируемая в Вашингтоне также призвала отклонить законопроект, заявив, что закон не имеет ничего общего с безопасностью детей, может ещё больше ухудшить и без того плохую ситуацию со свободой слова в Казахстане и будет служить прикрытием для дискриминации и нетерпимости к гомосексуалам в Казахстане. После чего Конституционным Советом Казахстана из-за недостаточно чётких формулировок было принято постановление о несоответствии двум законам Конституции.

Летом 2015 года Конституционный Совет Казахстана признал не соответствующим Конституции данный законопроект.

Военная служба 
ЛГБТ-людям разрешено открыто служить в армии.

Условия жизни 
ЛГБТ-люди в Казахстане сталкиваются с дискриминацией по причине их сексуальной ориентации или гендерной идентичности в течение их повседневной жизни. Негативное отношение к ЛГБТ-людям проявляется в виде социальной изоляции, издевательств и насилия; всё это часто приводит к нанесению физического, психологического и эмоционального вреда. Для того, чтобы избежать негативного к себе отношения, многие ЛГБТ-люди вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность почти от всех людей. Большинство из них считают необходимым скрывать свою сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность от коллег по работе, чтобы сохранить своё рабочее место и избежать враждебности со стороны начальства и коллег.

О реакции казахстанского общества говорят цифры из отчета: 81,2 % опрошенных респондентов указали, что общество в целом относится к ЛГБТ с осуждением и неуважением. Почти каждый четвёртый гей (или лесбиянка) потерпел физическое и психологическое насилие из-за своей сексуальной ориентации.

Межнациональные исследования Чикагского университета, проведённое в 2011 году, показало, что тенденция к толерантному отношению к ЛГБТ-людям замедлилась и ухудшилась в России и других бывших республиках СССР, что идёт вразрез с мировыми тенденциями.

3 октября 2013 года прошёл впервые день геев в Караганде.

Дискриминация 

Представители ЛГБТ-сообщества в Казахстане сталкиваются с высоким уровнем негативных стереотипов и социальных предрассудков, как и в других постсоветских странах.

Министр обороны РК Адильбек Джаксыбеков сказал, что гомосексуальность препятствует прохождению воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях страны. Депутат мажилиса Каирбек Сулейменов заявил, что в Казахстане нужно создавать механизмы противодействия таким тенденциям, активно развивающимся в Западной Европе, как однополые браки.

«Есть ночные клубы, их кто проверяет и кто туда вообще ходит? Мы, депутаты, иногда хотим что-то провести для молодежи, но не можем арендовать эти здания — нам не дают, а им — пожалуйста. Мы считаем, что это ненормальная политика западных стран. Мы должны защищаться от этого», — говорит Бахытбек Смагул, депутат.

Депутат Алдан Смайыл сказал: «Если мы сейчас не примем меры, мы это не остановим. В Алма-Ате уже 20 гей-клубов, в Астане 4 клуба! Это что за позор?! Будем ждать реакции правительства на предложение. Если её не будет, то мы, депутаты, должны будем озвучить этот вопрос. Надо принять закон, который позволит считать их преступниками». По мнению Алдана Смаила в Казахстане 240 тысяч геев и лесбиянок. Поводом для беспокойства депутата стало публичное бракосочетание и свадьба двух девушек в Караганде. Открыто заявивший о своей гомосексуальности житель Шымкента был вынужден из-за оскорблений и унижений соседей и знакомых покинуть город и переехать в Москву. В 2010 году в Караганде убит лидер организации, защищавшей права ЛГБТ-людей.

26 ноября 2013 были подвергнуты преследованию создатели проекта oktobegay.kz. Сам проект был закрыт при участии прокуратуры города Алма-Аты, Министерство образования и науки Казахстана. Представители ведомства объявили сайт незаконным и направили официальный запрос в Министерство культуры и информации с предложением заблокировать портал oktobegay.kz Два казахстанских депутата Алдан Смайыл и Бахытбек Смагул направили запросы в Генеральную Прокуратуру и к Премьер-Министру Республики на предмет принятия срочных мер. По словам представителя прокуратуры, «пропаганда гомосексуализма, размещённая на портале нарушает права детей согласно закону „О правах ребёнка в Республике Казахстан“».

16 мая 2014 года прошла акция противников геев в Алма-Ате. Около 80 человек митинговали у алма-атинского гей-клуба.

В августе 2014 года разгорелся скандал из-за рекламного постера с изображением целующихся Курмангазы и Пушкина наподобие известного граффити «Братский поцелуй». Консерватория имени Курмангазы потребовала от рекламного агентства 34 миллиона тенге (около 184 тысяч американских долларов) за «моральный ущерб». Суд полностью удовлетворил требование обвинителя. Директору рекламного агентства Дарие Хамитжановой пришлось эмигрировать на Украину, а рекламное агентство самоликвидировалось.

5 ноября 2019 года кыргызстанская ЛГБТ-организация «Лабрис» совместно с казахстанскими ЛГБТ-правозащитниками планировали провести встречу, посвящённую правам человека в комплексе, который предоставляет конференц-залы и часто используется правозащитными организациями, включая ЛГБТ-правозащитников, для такого рода мероприятий. Было забронировано место и проведена оплата, однако на этапе финализации формальностей руководству комплекса стало известно, что заказчиком выступает ЛГБТ-организация. В итоге за несколько дней до мероприятия комплекс снял бронь, фактически сорвав мероприятие. В своём официальном ответе представители комплекса заявили, что их заведение «специализируется на семейном отдыхе, а также придерживается традиционных семейных традиций», кроме того, они заявили, что якобы «движение ЛГБТ незаконно на территории Казахстана».

ЛГБТ-активизм 
Проводятся театрализованные ЛГБТ-постановки, художественные выставки, в частности на выставке в 2017 году на картине был изображен казахский батыр-гей, по мнению художника, картина символизирует, что предки казахов поддерживают гей-сообщество в настоящем.
 
В стране осуществляет свою деятельность фонд «Community», ЛГБТ-объединение «Калейдоскоп», Feminita и KazFem, которые 8 марта 2017 года на центральной улице провели «Марш равенства» при поддержке и с разрешения городской администрации города Алма-Аты. Активисты (руководители) таких сообществ не раз бывали на гей-парадах за рубежом, где поднимали государственный флаг Казахстана, а также некоторые из них в прошлом участвовали в несогласованном митинге против девальвации.

ЛГБТ-организации 
 Общественный Фонд «Адали» (Алма-Аты)
 ОМОО «AS АКТИВ»  (Усть-Каменогорск)
 Казахстанская феминистская инициатива «Феминита» 
 Инициативная группа «Alma-TQ»
 ЛГБТ-объединение #Калейдоскоп 
 ЛГБТ-портал о жизни казахстанского сообщества «Kok.team »

Сводная таблица

См. также 
 Права ЛГБТ в Европе
 Права человека в Казахстане
 Государственный строй Казахстана
 Ислам и гомосексуальность
 Христианство и права ЛГБТ
 Права ЛГБТ в государствах и территориальных областях
 Гендерная неконформность и религия
 Анти-ЛГБТ+ риторика

Примечания

Литература 
 Исследование «Изучение уровня толерантности к ЛГБТ сообществу в Казахстане». ОМОО «AS АКТИВ». 2016 
 «Не провоцируйте, не создавайте проблем»: цензура и самоцензура в сообществе ЛГБТ в Казахстане. Article 19. 2015 
 «И тогда я наконец осознала, что я — никто». Human Rights Watch. 2015 
 Отчет о результатах мониторинга соблюдения прав ЛГБТ в Казахстане на основе принципа недискриминации. Казахстанское международное бюро по правам человека. 2014 
 Невидимые и незащищенные: лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры в Казахстане. Фонд Сорос-Казахстан. 2009
 В Казахстане отменили закон о гей-пропаганде ради заявки на Олимпийские игры 2022 года 
 Казахский закон о гей-пропаганде сочли неконституционным

Ссылки 
 Проект «Казахстан Без Гомофобии 2022» 
 Kok.team: казахстанский сайт о геях, лесбиянках и бисексуалах 
 Feminita
 Steppe Unicorn: Центральноазиатский ресурс о недискриминации ЛГБТИК+ 
 https://www.kok.team/ 

Права человека в Казахстане
Казахстан